Vojna zvezd je lahko:
 Vojna zvezd (Star Wars), ameriška znanstvenofantastična medijska franšiza
 Vojna zvezd: Epizoda IV – Novo upanje (izšel pod naslovom Vojna zvezd), prvi posneti film franšize
 Vojna zvezd (roman) (Star Wars: From the Adventures of Luke Skywalker), roman Alana Deana Fosterja, predelava scenarija za film Epizoda IV – Novo upanje, izšel pod Lucasovim imenom
 Strateška obrambna iniciativa, predlagani ameriški sistem za obrambo pred balističnimi raketami, neformalno poimenovan po filmu